Het Poorthuis (Almere), een opvang- en ontmoetingscentrum in Almere
 Het Poorthuis (Baarn), een gemeentelijk monument in Baarn
 Het Poorthuis (boekenserie), een trilogie van Julia Burgers-Drost